Rossington steht für:
 Rossington (England), Ort in South Yorkshire, England

Personen:
 Gary Rossington (1951–2023), US-amerikanischer Musiker
 Norman Rossington (1928–1999), britischer Schauspieler